Бабуреачи има више значења:

 Бабуреачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бабуреачи, Ел Досе (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бабуреачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бабуреачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику